Zingraf ist der Familienname folgender Personen:

Horst Zingraf (1939–2020), deutscher Fußballtorhüter
Peter Zingraf, deutscher Diplomat
Siehe auch:
 Zinkgref